Duško Stajić  (; Szarajevó, Jugoszlávia, 1982. július 11. –) boszniai szerb labdarúgó, a görög Iraklísz Pszahnón csatára.

1982-ben született személyek
Bosnyák labdarúgók
A Radnik Bijeljina labdarúgói
Az FK Sarajevo labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Borac Banja Luka labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek